Гу́рьевский райо́н — административно-территориальные единицы и упразднённые муниципальные образования в России:

 Гурьевский район — район в Калининградской области; с 2014 года вместо одноимённого муниципального района образован Гурьевский городской округ, с 2021 муниципальный округ.
 Гурьевский район — район в Кемеровской области, с 2019 муниципальный округ.

 Гурьевский район — район в Гурьевской области Казахской ССР.